Now е петият студиен албум на канадската певица Шаная Туейн. Той е издаден на 29 септември 2017 година.

Списък с песните

Стандартно издание 
 Swingin' with My Eyes Closed – 3:33
 Home Now – 3:21
 Light of My Life – 3:36
 Poor Me – 3:21
 Who's Gonna Be Your Girl – 4:13
 More Fun – 3:38
 I'm Alright – 3:51
 Roll Me on the River – 3:06
 We Got Something They Don't – 3:28
 You Can't Buy Love – 2:39
 Life's About to Get Good – 3:40
 Soldier – 2:59

Делукс издание 
 Swingin' with My Eyes Closed – 3:33
 Home Now – 3:21
 Light of My Life – 3:36
 Poor Me – 3:21
 Who's Gonna Be Your Girl – 4:13
 More Fun – 3:38
 I'm Alright – 3:51
 Let's Kiss and Make Up – 3:59
 Where Do You Think You're Going – 3:22
 Roll Me on the River – 3:06
 We Got Something They Don't – 3:28
 Because of You – 3:47
 You Can't Buy Love – 2:39
 Life's About to Get Good – 3:40
 Soldier – 2:59
 All in All – 3:43

Албуми на Шаная Туейн
Музикални албуми от 2017 година